140 км, 140-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

140 км — пассажирская платформа, Ярославский регион, Северная железная дорога, на территории Горкинского сельского поселения Киржачского района Владимирской области. Код 316092
 140 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 291317
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 586754

 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 272015
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 184011
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186017
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 436330

 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Безбожник — Староверческая, Мурашинское сельское поселение, Мурашинский район, Кировская область.
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Волгоград — Сальск, Чилековское сельское поселение, Октябрьский район, Волгоградская область.
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Иргизная улица, Давыдовское сельское поселение, Пугачёвский район, Саратовская область
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Хуторская улица, Акулиновское сельское поселение, Борисовский район, Белгородская область.

140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755419

140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Миролюбовка, Новомосковский район, Днепропетровская область 
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 505121
 140 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Глубокое, Краснодонский район, Луганская область